Брат Пак (Brat Pack) е името на група млади актьори и актриси, които се появяват често заедно във филми за юноши през 1980-те години.

Първите 2 филма, с които стават популярни, са „Клуб „Закуска“ и „Огън на свети Елмо“. Актьорите стават известни под това име през 1985 г. след статия в New York Magazine. Историята в статията обаче покрива много повече актьори, в това число Том Круз, участвал в „Аутсайдерите“ и „Рискован бизнес“, както и Мат Дилън („Аутсайдерите“).

Въпреки че името на Кевин Бейкън понякога се асоциира с Брат Пак, той не е участвал в нито един от филмите им. В таблицата са посочени имената на актьорите и филмите, които са оригиналните Брат Пак.

Вижте също 
 Рат пак 1950-те и 1960-те
 Фрат пак 1990-те и 2000

Външни препратки 
 Информация от Answers.com
 Информация за Брат Пак 
 Членовете на Брат Пак днес